Ачербо - фамилия:

 Ачербо, Джакомо (1888—1969) — итальянский экономист, военный и политический деятель.
 Ачербо, Тито (1890—1918) — итальянский военный, герой Первой мировой войны.

См. также 
 Ачерби
 Кубок Ачербо